Бигуди:

 Бигуди — предмет для завивки волос.
 «Бигуди» — песня украинского исполнителя Ивана Дорна.
 «Бигуди» — российская музыкальная группа.
 «Бигуди» — украинский развлекательный телеканал.